Lazzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter de Lazzer (* 1941), deutscher Schriftsteller, Theologe und Rechtsanwalt
 Marie-Luise Kling-de Lazzer (* 1947), deutsche evangelische Pfarrerin und Dekanin

Siehe auch:
 Latzer